Aulacophora — род жуков-листоедов из подсемейства козявок (Galerucinae). Около 200 видов, некоторые являются опасными вредителями дынь, арбузов и других представителей из семейства тыквенные.

Распространение 
Более половины видов отмечены в Юго-Восточной Азии, в том числе, 48 видов из Сундаланд (Индонезия, Малайзия), 17 — Сулавеси (Индонезия), 14 — Новая Гвинея, 17 — Австралия (Barroga and Mohamedsaid, 2002), 18 — Таиланд и Индо-Китай (Kimoto, 1989), 4 — Новая Каледония (Beenen, 2008), 30 — полуостров Индостан (Maulik, 1936; Anand and Cox, 1986), на полуострове Малакка обнаружено 20 видов. В Африке 6 видов (A. foveicollis, A. arcuata, A. castanea, A. signata, A. transversa и A. formosa). В Южной Европе обнаружено 2 вида. Для Тайваня указано 10 видов, что выяснилось в 2015 году, когда была проведена ревизия рода тайваньским энтомологом Хи-Фенг Ли (Chi-Feng Lee; Taiwan Applied Zoology Division, Taiwan Agricultural Research Institute, Taichung, Тайвань) и голландским колеоптерологом Роном Биненом (Ron Beenen; Martinus Nijhoffhove, Nieuwegein, Нидерланды).

Описание 
Мелкие жуки (5—10 мм), обычно ярко-окрашенные. Тело овально-вытянутое, места прикрепления усиков разделены, пронотум с поперечным вдавлением (бороздкой), эпиплеврон элитр усечён (резко суживается к вершине) за средней линией надкрылий, передние тазиковые впадины сзади открытые, абдоминальный 5-й вентрит трёхлопастный, голени вооружены апикальными шпорами, коготки лапок раздвоенные.
Питаются двудольными растениями 20 семейств.

Систематика 
Около 200 видов. Род был впервые выделен французским энтомологом Огюстом Шеврола (Louis Alexandre Auguste Chevrolat, 1799—1884). Сходны с родами Pseudocophora, Paridea и Agetocera.

 Aulacophora abdominalis (Fabricius, 1781)
 Aulacophora aculeata Weise, 1908
 Aulacophora affinis (Montrouzier, 1855)
 Aulacophora albofasciata Baly, 1886
 Aulacophora almora Maulik, 1936
 Aulacophora analis (Weber, 1801)
 Aulacophora ancora (Redtenbacher, 1868)
 Aulacophora andamanica Duvivier, 1885
 Aulacophora antennata Baly, 1886
 Aulacophora apicicornis (Baly, 1889)
 Aulacophora apicipennis (Jacoby, 1894)
 Aulacophora apicipes (Jacoby, 1896)
 Aulacophora apiciventris Lea, 1924
 Aulacophora approximata (Baly, 1886)
 Aulacophora arcuata Allard, 1888
 Aulacophora argyrogaster (Montrouzier, 1861)
 Aulacophora armigera (Baly, 1889)
 Aulacophora artensis (Montrouzier, 1861)
 Aulacophora aruensis (Weise, 1892)
 Aulacophora atripennis (Fabricius, 1801)
 Aulacophora baliensis Barroga, 2001
 Aulacophora basalis (Jacoby, 1886)
 Aulacophora batesi Jacoby, 1884
 Aulacophora bhamoensis Jacoby, 1892
 Aulacophora bhimtalensis (Gangola, 1969)
 Aulacophora bicincta (Montrouzier, 1855)
 Aulacophora bicolor (Weber, 1801)
 Aulacophora bipartita (Baly, 1888)
 Aulacophora biplagiata Baly, 1889
 Aulacophora bipunctata (Olivier, 1808)
 Aulacophora blackburni (Bowditch, 1914)
 Aulacophora borrei (Baly, 1889)
 Aulacophora calva Anand & Cox, 1986
 Aulacophora carinicauda (Chen & Kung, 1959)
 Aulacophora carteri (Guerin-Meneville, 1830)
 Aulacophora castanea Allard, 1888
 Aulacophora celebensis (Jacoby, 1886)
 Aulacophora ceramensis (Weise, 1892)
 Aulacophora chapuisi Duvivier, 1884
 Aulacophora chlorotica (Olivier, 1808)
 Aulacophora cincta (Fabricius, 1775)
 Aulacophora cinctipennis Duvivier, 1884
 Aulacophora circumcincta (Duvivier, 1884)
 Aulacophora circumdata Blanchard, 1853
 Aulacophora coffeae (Hornstedt, 1788)
 Aulacophora coomani Laboissiere, 1929
 Aulacophora coralinsula (Gressitt, 1955)
 Aulacophora cornuta Baly, 1879
 Aulacophora costipennis (Baly, 1886)
 Aulacophora crassicornis Medvedev, 2001
 Aulacophora cristovallensis (Montrouzier, 1855)
 Aulacophora cruenta (Fabricius, 1781)
 Aulacophora cucullata Blackburn, 1896
 Aulacophora cyanoptera (Boisduval, 1835)
 Aulacophora danumensis Mohamedsaid, 1994
 Aulacophora deplanchei (Perroud, 1864)
 Aulacophora dimidiata (Guerin-Meneville, 1830)
 Aulacophora diversa Baly, 1889
 Aulacophora doesonensis Duvivier, 1884
 Aulacophora dohrni (Jacoby, 1899)
 Aulacophora dorsalis (Boisduval, 1835)
 Aulacophora downesi Baly, 1886
 Aulacophora duboulayi Baly, 1886
 Aulacophora duvivieri (Baly, 1886)
 Aulacophora excavata Baly, 1886
 Aulacophora excisa (Baly, 1886)
 Aulacophora fabricii (Baly, 1886)
 Aulacophora fallax (Weise, 1923)
 Aulacophora fasciata (Allard, 1888)
 Aulacophora femoralis (Motschulsky, 1857)
 Aulacophora ficus (Montrouzier, 1855)
 Aulacophora flavescens (Montrouzier, 1855)
 Aulacophora flavicornis Chapuis, 1876
 Aulacophora flavipes (Jacoby, 1888)
 Aulacophora flaviventris Baly, 1886
 Aulacophora flavomarginata (Duvivier, 1884)
 Aulacophora formosa Chapuis, 1879
 Aulacophora foveata (Bowditch, 1925)
 Aulacophora foveicollis (Lucas, 1849)
 Aulacophora foveicollis Lucas, 1849
 Aulacophora frontalis Baly, 1888
 Aulacophora frubstorferi (Duvivier, 1891)
 Aulacophora fulvimargo (Bryant, 1936)
 Aulacophora funesta (Weise, 1892)
 Aulacophora gestroi Jacoby, 1892
 Aulacophora hayashii (Gressitt, 1955)
 Aulacophora hilaris (Boisduval, 1835)
 Aulacophora impressa (Fabricius, 1801)
 Aulacophora indica (Gmelin, 1790)
 Aulacophora insularis Jacoby, 1886
 Aulacophora ioptera (Wiedemann, 1823)
 Aulacophora irpa Mohamedsaid, 1994
 Aulacophora jacobyi (Weise, 1924)
 Aulacophora kampeni (Weise, 1917)
 Aulacophora kinabaluensis Mohamedsaid, 1994
 Aulacophora kotoensis Chujo, 1962
 Aulacophora laevifrons (Baly, 1888)
 Aulacophora laysi Medvedev, 2001
 Aulacophora leopoldi Laboissiere, 1934
 Aulacophora lewisii Baly, 1886
 Aulacophora limbata (Illiger, 1800)
 Aulacophora loochooensis Chujo, 1957
 Aulacophora loriana Jacoby, 1904
 Aulacophora luteicornis (Fabricius, 1801)
 Aulacophora macropus (Montrouzier, 1855)
 Aulacophora marginalis (Chapuis, 1876)
 Aulacophora marginata Chapuis, 1876
 Aulacophora mariana (Chujo, 1943)
 Aulacophora martia (Weise, 1922)
 Aulacophora medioflava Lea, 1924
 Aulacophora medvedevi Samoderzhenkov, 1992
 Aulacophora melanocephala Jacoby, 1892
 Aulacophora melanoptera (Boisduval, 1835)
 Aulacophora melanopus (Blanchard, 1853)
 Aulacophora melanura (Olivier, 1808)
 Aulacophora militaris Jacoby, 1894
 Aulacophora mimica Medvedev, 2001
 Aulacophora mjoebergi (Weise, 1916)
 Aulacophora moluccaensis (Laboissiere, 1932)
 Aulacophora montrouzieri (Fairmaire, 1883)
 Aulacophora mouhoti Baly, 1886
 Aulacophora niasiensis (Weise, 1892)
 Aulacophora nigripalpis Chen & Kung, 1959
 Aulacophora nigripennis (Motschulsky, 1857)
 Aulacophora nigrobrunnea (Maulik, 1929)
 Aulacophora nigropalgiata Jacoby, 1894
 Aulacophora nigrosignata (Baly, 1886)
 Aulacophora nilgiriensis Jacoby, 1903
 Aulacophora notulata (Fairmaire, 1850)
 Aulacophora nstabilis (Baly, 1886)
 Aulacophora nusantara Barroga, 2001
 Aulacophora oblonga (Gyllenhal, 1808)
 Aulacophora occipitalis (Baly, 1888)
 Aulacophora olivieri (Baly, 1888)
 Aulacophora opacipennis Chujo, 1962
 Aulacophora orientalis (Hornstedt, 1788)
 Aulacophora pahangi Mohamedsaid, 1994
 Aulacophora palliata (Schaller, 1783)
 Aulacophora pallidofasciata Jacoby, 1904
 Aulacophora pannonica Csiki, 1953
 Aulacophora papuana Jacoby, 1894
 Aulacophora parambikulamensis Maulik, 1936
 Aulacophora perroudi (Baly, 1888)
 Aulacophora plicaticollis (Allard, 1888)
 Aulacophora postica (Chapuis, 1876)
 Aulacophora posticalis (Guerin-Meneville, 1830)
 Aulacophora propinqua (Baly, 1886)
 Aulacophora pulchella Baly, 1879
 Aulacophora pygidialis (Baly, 1886)
 Aulacophora quadraria (Olivier, 1808)
 Aulacophora quadrimaculata (Fabricius, 1781)
 Aulacophora quadrinotata Chapuis, 1876
 Aulacophora quadripartia (Fairmaire, 1877)
 Aulacophora quadrispilota Fabricius, 1781
 Aulacophora quinqueplagiata (Duvivier, 1891)
 Aulacophora rigoensis Jacoby, 1904
 Aulacophora ritsemae (Duvivier, 1884)
 Aulacophora robusta Duvivier, 1884
 Aulacophora robusticornis Medvedev, 2001
 Aulacophora rosea (Fabricius, 1801)
 Aulacophora rubrontata Blanchard, 1853
 Aulacophora scutellata (Boisduval, 1835)
 Aulacophora semifusca Jacoby, 1892
 Aulacophora semilimbata Baly, 1886
 Aulacophora serena (Weise, 1923)
 Aulacophora signata Kirsch, 1866
 Aulacophora similis (Olivier, 1808)
 Aulacophora smaragdipennis Duvivier, 1884
 Aulacophora sordidula (Weise, 1922)
 Aulacophora subcaerulea Jacoby, 1894
 Aulacophora tenuicincta (Jacoby, 1897)
 Aulacophora terminata (Jacoby, 1899)
 Aulacophora tetraspilota (Baly, 1886)
 Aulacophora tibialis Chapuis, 1876
 Aulacophora transversa Allard, 1888
 Aulacophora tricolora (Weise, 1892)
 Aulacophora tristis Medvedev, 2001
 Aulacophora unicolor (Jacoby, 1883)
 Aulacophora varians Chapuis, 1876
 Aulacophora vicina (Boisduval, 1835)
 Aulacophora vietnamica Medvedev, 2001
 Aulacophora viridis Maulik, 1936
 Aulacophora vittula (Chapuis, 1876)
 Aulacophora wallacii (Baly, 1886)
 Aulacophora yunnanensis (Chen & Kung, 1959)

См. также 
 Japonitata

Примечания

Литература 
 Barroga, G. F. & Mohamedsaid, M.S. (2002). Revision of the genus Aulacophora Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) in Sundaland. — Serangga, 7, 15—194.
 Barroga, Grace F. & Mohamedsaid, Mohamed S. (2002). Phylogeny of the genus Aulacophora Chevrolat (Coleoptea: Chrysomelidae: Galerucinae) in Sundaland.  The Philippine Agricultural Scientist 12/2006; 89(4):338-358.
 Mohamedsaid, M. S. (1994). The genus Aulacophora Chevrolat from Peninsular Malaysia (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). — Malayan Nature Journal, 47, 375—392.
 Mohamedsaid, Mohamed S. & Barroga, Grace F.(2010). A study on the Morphology of Antenna and Aedeagus in Males of Aulacophora Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). — Oriental Insects. Volume 44, Issue 1, 2010:405-414.

Ссылки 
 Aulacophora beetle. koenigshof-lippstadt.de
 BioLib  Taxon profile — tribus Luperini
 
 Borowiec L.: Chrysomelidae of Europe
 Беньковский А. О. Определитель родов и видов подсемейства Galerucinae (Chrysomelidae) фауны России . ЗИН РАН «Жуки и колеоптерология».
 
Роды жесткокрылых